Spera puede referirse a:

Lugares

 Spera, localidad y comune italiana de la provincia de Trento
 Distrito de Spera, distrito en la provincia afgana de Jost